Лесковик може бити:

 Лесковик (планински врх), планински врх планине Озрен,
 Лесковик (Ниш), насеље у градској општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Лесковик (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија